Ghosts — четырнадцатый студийный альбом хеви-метал группы Rage вышедший 4 октября 1999 года.

Ghosts записывался во время масштабных кадровых изменений. Это первый альбом, в записи которого участвовали Виктор Смольский и Майк Террана. В буклете компакт-диска они уже числятся в составе группы, которая вновь сократилась до трио. Тогда как все основные партии инструментов записывали ещё их предшественники.

В альбоме продолжились неоднозначно воспринятые фанатами музыкальные эксперименты со скрещиванием тяжёлого метала и оркестровой музыки, начатые ещё в 1996 году в диске Lingua Mortis.

Список композиций

Участники записи 
Rage
 Петер «Пиви» Вагнер — вокал, бас
 Виктор Смольский — дополнительные гитары
 Майк Террана — ударные

Прочие музыканты
 Кристиан Вольфф — аранжировки, клавишные
 Свен Фишер — гитара
 Спирос Эфтимиадис — гитара
 Крис Эфтимиадис — ударные

Приглашённые музыканты
 Lingua Mortis Orchestra

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rage
Альбомы GUN Records